Cet article retrace les évènements de l'année 1996 en République du Congo.

Gouvernement 

Président : Pascal Lissouba
Premier ministre : Joachim Yhombi-Opango jusqu'au , Charles David Ganao à compter du

Événements 

 : grève des parlementaires pour réclamer le paiement d'une partie de leurs indemnités
17- : visite du président de la République française Jacques Chirac
9- : première édition du Fespam (Festival panafricain de musique)
 : démission du Premier ministre Joachim Yhombi-Opango
 : Charles David Ganao est nommé Premier ministre 
 : entrée en production du gisement pétrolier de Nkossa

Naissances

Décès 

 : Pamelo Mounk'a, musicien

Voir aussi 
 1996 en Afrique

Chronologie de la république du Congo au XXe siècle
1996 par pays